Байка́л — железнодорожная станция в посёлке Байкал, на озере Байкал в истоке реки Ангары. 

Конечная станция Кругобайкальской железной дороги (КБЖД), входящей в Улан-Удэнский регион Восточно-Сибирской железной дороги.

История 
 В 1900 году начали функционирование железнодорожная линия Иркутск — Байкал и Байкальская железнодорожная переправа.
 В 1905 году введена в эксплуатацию линия КБЖД Байкал — Слюдянка II; необходимость в Байкальской железнодорожной переправе отпала, станция получила связь с городом Слюдянка.
 В 1956 году линия Иркутск — Байкал была выведена из эксплуатации в связи с затоплением водами Иркутского водохранилища; станция Байкал стала конечной.
 По состоянию на 2015 год между станциями Байкал и Слюдянка I несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, время от времени осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение

Галерея

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Иркутской области
Станции Улан-Удэнского региона Восточно-Сибирской железной дороги
Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги
Тупиковые железнодорожные станции